Сканер медичний СМ-3 — лазерний терапевтичний апарат (ТУ У 33.1-14220751-003:2005) на основі напівпровідникового гетероструктурного лазерного діода інфрачервоного випромінювання з довжиною хвилі 0,81…0,83 мкм, двохкоординатного оптичного дефлектора та телевізійною системою візуалізації інфрачервоного зображення

Загальна інформація 
Сканер медичний СМ-3 — лазерний терапевтичний апарат на основі напівпровідникового гетероструктурного лазерного

діодаінфрачервоного випромінювання з довжиною хвилі 0,81…0,83 мкм, двохкоординатного магнітоелектричного оптичного дефлектора та телевізійної системи візуалізації інфрачервоного зображення. Виробник — «Ніжинські лабораторії скануючих пристроїв». Рік розробки - 1993.

Медичний співвиконавець — Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь» (м. Київ), керівник — начальник відділення «штучної нирки» доктор медичних наук Попов В'ячеслав Дмитрович.

Використовується для низькоінтенсивної лазерної терапії та дерматології.

Схема апарата 
Конструктивно апарат включає малогабаритний столик 10, встановлений на колесах, на столику змонтовано шарнірний маніпулятор MAN з блоком випромінювача 1, оптичним дефлектором 3 та телевізійною системою візуалізації інфрачервоного зображення 6, 7, а також блок керування програмний 11 з пультом та відеомонітором 12. Ланки маніпулятора MAN1, MAN2, MAN3, MAN4 та MAN5 дозволяють адаптувати оптичний промінь відносно пацієнта.

У корпусі блока випромінювача розташовані  лазерний діод 1 та об’єктив 2, що складається із декількох анаморфозних лінз, просвітлених для ближньої інфрачервоної області спектру. Лазерний діод 1 зафіксовано у рухомій вкладці. Як скануючий пристрій використовується двокоординатний оптичний дефлектор 3 з поворотними дзеркалами 4 та 5. Інфрачервоне випромінювання лазера, позначене хвильовим вектором kIR та розсіяне випромінювання, позначене хвильовим вектором kamb. падають на біологічний об’єкт. Відповідно, на відеокамеру поступає інфрачервоне випромінювання лазера та розсіяне випромінювання, відбиті біологічним об’єктом 8. Оптичні елементи фокусуючого об’єктива 2 просвітлені на довжину хвилі λ = 0,82 мкм. Дзеркала 4 и 5 оптичного дефлектора мають для цієї довжини хвилі максимальне значення коефіцієнта відбиття.

Див. також 
 Сканер медичний СМ-1
 Сканер медичний СМ-2
 Оптичний дефлектор
 ТОВ «Ніжинські лабораторії скануючих пристроїів»

Примітки

Література 
 Макаренко Л. Стає на ноги нове підприємство / Ніжинський вісник. — № 7 (12952) від 25.01 1995 р. 
 Григор'єва В. Увага: ЛСП не ЛСД, а кайфу більше / Україна Молода. — № 43 (361) від 09.06.1995 р.
 Фросевич. Леонід ."Силиконовый" Нежин / Украина / Держава / Газета 2000.ua. № 40 (528) 8 — 14 октября 2010 г.
 Рудик І. На рівні світових аналогів / Ніжинський вісник. — № 20 (208) від 21.05.1999 р.
 Макаренко Л. Матимемо першу в області клініку / Ніжинський вісник. від 22.11.2002 р.
 Сидоров В. І. Зваблення скіфа. Етюди / Черкаси: Вертикаль. Видавець Кандич С. Г.  2016. — 316 с.

Посилання 
 Реєстр медичної техніки та виробів медичного призначення МОЗ України… Нормативно-директивні документи медичного призначення.mozdocs.kiev.ua/medvyrob.php?page=406

Лазерна техніка
Медичне обладнання